Пеликан, Йиржи или Пеликан, Йржи  чешское имя и фамилия, может означать:
 Пеликан, Йиржи (1906-1984) —  чехословацкий и аргентинский шахматист.
 Пеликан, Иржи (1923-1999) -  чехословацкий публицист и левый политический деятель.